Prestonia (planten), een geslacht van planten uit de maagdenpalmfamilie
Prestonia (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie van de witjes